Multiboot Specification (Спецификация мультизагрузки) — открытый стандарт, созданный Фондом свободного программного обеспечения.

Спецификация описывает интерфейс между ядром операционной системы и загрузчиком, следуя которому один и тот же универсальный загрузчик может применяться для загрузки нескольких разных операционных систем, установленных на одном и том же компьютере, если ядра этих ОС поддерживают спецификацию Multiboot.

Multiboot 1
Впервые спецификация Multiboot была создана Брайаном Фордом и Эриком Стефаном Болейном в 1995 году.
С тех пор она несколько раз дополнялась и изменялась участниками  ФСПО.

Multiboot 1 ядра используют магическое число 0x1BADB002 в заголовке, а Multiboot1-совместимые загрузчики используют для идентификации магическое число 0x2BADB002.

Multiboot 2
Новая спецификация Multiboot 2 была создана, чтобы решить ряд проблем спецификации Multiboot1. Она не является обратно совместимой со спецификацией Multiboot1, использует другие структуры данных и магические числа.
Основное функциональное отличие от первой версии заключается в поддержке так называемых загрузочных модулей.

Multiboot 2 совместимые ядра используют магическое число 0xE85250D6 в загловке, а Multiboot2-совместимые загрузчики используют для идентификации магическое число 0x36D76289.

Реализации 
GNU GRUB — эталонная реализация загрузчика, поддерживающего спецификацию Multiboot(обе версии), используемая в операционных системах GNU.

Среди примеров ядер, поддерживающих эту спецификацию — OpenSolaris, GNU Hurd, NetBSD начиная с версии 4.0, а также системы виртуализации VMware и Xen. Существуют также некоторые программы, которые не являются полноценными ядрами ОС, но поддерживают спецификацию Multiboot и могут быть загружены без операционной системы, например Memtest86 и GRUB Invaders.

Дополнительные источники 
 OSDev Wiki Multiboot article
 Multiboot2 specification
 Multiboot1 specification
 Русский перевод Multiboot specification
 Как написать ядро с поддержкой мультизагрузки
 Домашняя страница GRUB
 Как сделать NetBSD мультизагрузочным (статья)
 Реализация мультизагрузки в NetBSD/i386 4.x (10/2006)
 Более подробная информация о мультизагрузке в NetBSD
 GrubWiki-список операционных систем, поддерживающих мультизагрузку
 Загрузка VMware при помощи PXELINUX с поддержкой мультизагрузки 

Загрузка компьютера
Компьютерные и телекоммуникационные стандарты